Tècnica utilitzada per ornitòlegs per identificar els ocells: anellament d'ocells
 Procediment utilitzat en botànica per treure un anell sencer de l'escorça, el tronc o una branca: anellament (botànica)